B 36, B36  steht für:
 Bundesstraße 36 in Deutschland
 Zwettler Straße in Österreich

 B36 Tórshavn, färöischer Fußballverein 
 Gutenberg-Bibel, Kurzform für die Gutenberg-Bibel mit 36 Zeilen

B-36 steht für:
 Buick Modell B-36, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1914
 Convair B-36, ein strategischer Langstreckenbomber

B36